

Ergebnisse der Olympischen Sommerspiele 1992 im Badminton-Herrendoppel

Vorrunden

1. Runde

2. Runde

Finalrunde

Referenzen 
 Barcelona 1992 Olympic Games auf TournamentSoftware.com (englisch)

Herrendoppel